Matabuena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Matabuena (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Matabuena (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar